Беляницыно — название населённых пунктов.

Россия 
 Беляницыно — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Беляницыно — деревня в Городецком районе Нижегородской области.